Palmas (Tocantins), ciutat capital de l'estat de Tocantins (Brasil)
 Palmas (Avairon), municipi del departament francès de l'Avairon, a la regió de Migdia-Pirineus
 Palmas Arborea, municipi italià a la província d'Oristany